Q67 peut faire référence à :
 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax, d'après la classification internationale des maladies ;
 Monge (Q67), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres